Martin Walsh (politiefunctionaris) (1945), Iers politiefunctionaris
Martin Walsh (editor) (1955), Engels filmeditor
Martin Walsh (roeier) (1962), Zuid-Afrikaans roeier
Martin Walsh (voetballer) (1966), Schots voetballer
Martin Walsh (producent) (1967), Australisch filmproducent
Marty Walsh (ijshockeyer) (1884–1915), Canadees ijshockeyer
Marty Walsh (musicus) (1952), Amerikaans gitarist
Marty Walsh (politicus) (1967), Amerikaans politicus, burgemeester van Boston